Las palabras Jeque blanco pueden hacer referencia a:

 Jeque blanco, serie de cuadernos publicada por la editorial española Rollán entre 1951 y 1954;
 El jeque blanco, película italiana de 1952.